Серо́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Серова, Анна Васильевна (?—не позднее 1945) — святая Русской православной церкви.
 
 Серова, Дарья Евгеньевна (род. 1982) — российская спортсменка, фристайлистка.
 Серова, Елена Олеговна (род. 1976) — российская женщина-космонавт. Герой Российской Федерации.
 Серова, Зоя Яковлевна (1929—2008) — советский и белорусский учёный, биолог. 
 Серова, Ирина Агриевна (девичья фамилия — Аугшкап; род. 1957) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
 Серова, Ирма Павловна (1924—2016) — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР.
 Серова, Марина Владимировна (род. 1966) — советская фигуристка, тренер по фигурному катанию. 
 Серова, Наталья Сергеевна (род. 1979) — российский учёный, член-корреспондент РАН.
 Серова, Светлана Викторовна (род. 1986) — белорусская легкоатлетка, метательница диска. Серова, Ольга Васильевна (1914―1996) ― советская писательница и журналист, Заслуженный работник культуры Бурятии, лауреат Государственной премии Бурятии. Дочь известного революционера Василия Михайловича Серова.

 См. также 
 
 Марина Сергеевна Серова — литературный псевдоним.